Junaštvo je ljudska vrlina pojedinca ili skupine istomišljenika za neustrašivo suprotstavljanje i u teškoj situaciji.

Pojam se uglavnom koristi za vrlinu tijekom borbe ili rata. 

Junaštvo se pokazuje u odlučnim stavu iako vlastito preživljavanje nije zajamčeno.
Općenito junaka nosi motivacija za pobjedom, nada na sretan završetak ili mogućnost stjecanja ugleda.

Platon pribrojava junaštvo u jednu od četiri vrline.

Osjećaji
Vrline